Амброджо Контаріні (рік нар. невідомий — 1499) — венеційський дипломат і мандрівник;
 Альвізе Контарині (1601—1684) — 106-й венеційський дож;
 Андреа Контаріні — 60-й венеційський дож;
 Джакопо Контаріні (1194—1280) — 47-й венеційський дож;
 Доменіко I Контаріні — 30-й венеційський дож;
 Доменіко II Контарині (1585—1675) — 104-й венеційський дож;
 Карло Контаріні (1580—1656) — 100-й венеційський дож;
 Ніколо Контаріні (1553—1631) — 97-й венеційський дож;
 Франческо Контаріні (1556—1624) — 95-й венеційський дож.